Montenegrói nyelv – délszláv nyelvek csoportjába tartozó nyelv, amely Montenegró hivatalos nyelve
 Montenegróiak – délszláv népcsoport, Montenegró államalkotó nemzete